Farinata degli Scornigiani – nobile italiano
 Gano degli Scornigiani – nobile italiano
 Marzucco degli Scornigiani – nobile italiano